Corbion (Luxemburg), een deelgemeente van de gemeente Bouillon in de Belgische provincie Luxemburg.
Corbion (Namen), een plaats in de deelgemeente Leignon van Ciney in de Belgische provincie Namen.
Corbion (bedrijf) is de nieuwe naam van CSM na de verkoop van de bakkerij-activiteiten in 2013. Corbion heeft als belangrijkste activiteiten de bio-ingrediëntenbedrijven Purac en Caravan.